Футбольная лига ОАЭ 1991/1992 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1991/92 на сайте rsssf.com  

1991/1992
ОАЭ
ОАЭ
1991 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992